Buzancy kan syfta på:
 Buzancy, Aisne
 Buzancy, Ardennes